Kuusisenkarit kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kuusisenkarit (ö, lat 60,48, long 27,31), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 
 Kuusisenkarit (ö, lat 60,43, long 26,92), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar